Лук'яненко — поширене українське прізвище, походить від імені Лук'ян, що давалося після хрещення. «Лук'ян» («Лукіан») походить від латинського слова «люкс» (), що означає «світло», «світлий», «той, що світиться». Святим покровителем імені (і прізвища) вважається єпископ, священномученик Лукіан Бельгійський. День пам'яті — 3 липня. Станом на лютий 2023 року в Україні зареєстровано 9730 носіїв; найбільше — на Сіверщині.

Суфікс «- енко» позначає східноукраїнське походження прізвища. Скоріше за все, утворення прізвища припадає на XIV століття. Первинно тлумачилося прямо: як «син Лук'яна» (суфікс «-енко» тлумачиться як «маленький», «син», «молода людина»). З часом втратило значення родової приналежності до нащадків Лук'яна, перетворившись на родове прізвище.

Споріднені прізвища: Лук'яненко — Лук'янчук — Лук'янченко — Лук'янчик — Лук'янець.

Відомі носії 

 Лук'яненко Анатолій Олександрович (* 1923) — радянський український футболіст та тренер, виступав на позиції воротаря.
 Лук'яненко Анатолій Петрович (нар. 1959) — український актор, член Національної спілки кінематографістів України.
 Лук'яненко Валентина Тимофіївна — учасник боротьби за незалежність України.
 Лук'яненко Віталій Володимирович (нар. 1978) — український спортсмен, олімпійський чемпіон зимових Паралімпійських ігор 2010 у Ванкувері.
 Лук'яненко Вероніка Олегівна (нар. 2002) — українська актриса кіно та дубляжу.
 Лук'яненко Володимир Матвійович (нар. 1937) — український державний діяч, Герой України.
 Лук'яненко Григорій (нар. 1959) — український музикант, композитор, член гурту «Рутенія».
 Лук'яненко Дмитро Григорович (* 1955) — доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Лук'яненко Дмитро Олександрович (1998—2022) — капрал Національної поліції України, учасник російсько-української війни.
 Лук'яненко Євген Юрійович (нар. 1985) — російський стрибун з жердиною. Чемпіон світу 2008. Срібний призер Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні.
 Лук'яненко Іван (? — ?) — козак Армії УНР, лицар Залізного Хреста УНР.
 Лук'яненко Ірина Володимирівна (* 1983) — українська тренерка з фігурного катання, колишня спортсменка.
 Лук'яненко Левко Григорович (нар. 1928) — український політик та громадський діяч, Герой України, народний депутат України.
 Лук'яненко Микола Григорович (1947—2011) — український хімік-органік, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України. Лауреат Державної премії України.
 Лук'яненко Наталія Миколаївна (нар. 1963) — українська гандболістка, олімпійська чемпіонка 1980.
 Лук'яненко  Олег Вікторович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лук'яненко Олег Юрійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Лук'яненко Олександр Вікторович (нар. 1987) — український поет.
 Лук'яненко Олександр Григорович — учасник боротьби за незалежність України.
 Лук'яненко Олександр Петрович (1927—2007) — український письменник. Член СПУ, член оргкомітету НРУ.
 Лук'яненко Олександра Михайлівна (1938—1993) міністр соціального забезпечення Української РСР. Депутат Верховної Ради УРСР 10—11-го скликань. Член Ревізійної комісії КПУ в 1976—1981 і 1986—1990 роках. Доктор медичних наук.
 Лук'яненко Ольга Анатоліївна (нар. 1984) — українська акторка театру та кіно.
 Лук'яненко Сергій Васильович (нар. 1968) — російський письменник-фантаст.
 Лук'яненко Тетяна Вікторівна (* 1980) — українська вчена, доктор хімічних наук, професор.
 Лук'яненко Федір Кирилович (1909 — ?) — радянський футболіст, нападник.
 Лук'яненко Ярослав Миколайович (1995—2022) — капітан Національної поліції України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Лук'янченко

Виноски